Мошковский () — еврейская и польская фамилия; имеет женскую форму .

 Известные носители
 братья:
 Мошковский, Александр (1851—1934) — немецкий писатель;
 Мошковский, Мориц (1854—1925) — немецкий композитор, пианист и дирижёр.
 Мошковский, Анатолий Иванович (1925—2008) — советский детский прозаик и поэт.
 Мошковский, Валерий Григорьевич (род. 1951) — советский легкоатлет.
 Мошковский, Израиль Иосифович — советский фтизиатр, доктор медицинских наук, профессор.
 братья:
 Машковский, Михаил Давыдович (1908—2002) — советский фармаколог, один из основоположников фармакологии в СССР, академик АМН.
 Мошковский, Шабсай Давидович (1895—1982) — советский инфекционист и эпидемиолог, член-корреспондент АМН.
 Мошковский, Яков Давидович (1905—1939) — советский лётчик и парашютист, один из пионеров парашютизма в СССР.
 Ювеналий (Машковский / Мошковский, Виктор Константинович) (1883—1941)
 Мошковский, Мойше (1826—1904) — польский библиотекарь.



См. также 
 Мошковские — княжеский род в Великом княжестве Литовском.
 Мешковская